El término piola puede hacer referencia a:
 
 Cuerda delgada.
Tensor tensión de Piola-Kirchhoff.
 Piola Vago, banda de cumbia villera de Argentina.
En Chile puede referirse a algo que pasa inadvertido, o que no es desagradable.

Personas 

Silvio Piola, futbolista italiano.
Gabrio Piola, físico italiano.
Domenico Piola, pintor barroco italiano.

Referencias